Vroegmoderne Tijd, een periode van enkele eeuwen in de geschiedenis van Europa die volgde op de Middeleeuwen
 Nieuwe Tijd
 Nieuwe Tijden (televisieserie), een Nederlands televisieprogramma uit 2016